Алекса́ндр Серге́евич Кузовко́в (27 февраля 1953, поселок Бухта Провидения, Магаданская область) — российский, ранее советский, шахматный композитор, международный гроссмейстер по шахматной композиции (1995). С 1970 года опубликовал около 500 композиций разных жанров, преимущественно трёх- и многоходовки. Призами отмечено 300 задач, в том числе 100 первых призов. За период с 1970 по 2018 в Альбомах ФИДЕ имеет 249,17 балла. Трёхкратный чемпион СССР в личном первенстве: в 16-м чемпионате — 1-е место по трёхходовкам и 1-е по многоходовкам, в 19-м чемпионате — 1-е место по трёхходовкам. Восьмикратный чемпион России в личном первенстве: 12-й чемпионат — 1-е место по трёхходовкам, 13-й чемпионат — 1-е место по трёхходовкам, 19-й чемпионат — 1-е место по трёхходовкам и 1-е место по многоходовкам, 20-й чемпионат — 1-е место по многоходовкам, 21 чемпионат - 1 место по многоходовкам, 22 чемпионат - 1-е место по трёхходовкам и 1-е место по многоходовкам  (). Семикратный чемпион мира в составе сборной СССР (WCCT 2, 3, 4) и России (WCCT 6, 8, 9, 10). Победитель Кубка мира 2011 , 2015 и 2017 () годов. Многократный призёр чемпионатов мира (WCCI), чемпионатов СССР и России как в командном, так и в личном зачётах. Автор нескольких теоретических статей по шахматной композиции. Победитель Кубка Мира 2019 и 2020 года https://www.wfcc.ch/competitions/composing/fidewcc_2019/.https://www.wfcc.ch/competitions/composing/fidewcc_2020/

Семья 
 Дети: Евгения (1980 г.р.), Татьяна (1986 г.р.), Александр (1989 г.р.) 
 Внучки: София (2014 г.р.), Марта (2014 г.р.), внук Марк (2015 г.р.)

Награды 
 Медаль Московской области «За труды и усердие» 
 Медаль Московской Епархии Русской Православной Церкви «За жертвенные труды»  
 Медаль Министерства физической культуры и спорта Московской области «Спортивная доблесть 3 степени»

Задачи 

1.Лс6! (~ 2.Kd6++ Kpe5 3.Фg7+ Лf6 4.Kf7#)  
1…Л1:f5 2.Фf4+ К:f4 3.Kd2++ Kpe5 4.Kf3#,  
1…Л8:f5 2.Фf6! ef 3.Kd6++ Kpe5 4.Kf7#,  
1…С:f5 2.Фе6+ К:е6 3.Kb6+ Кре5 4.Kd7#  
После каждого из трёх критических ходов чёрных фигур на одно и то же поле f5 следует жертва ферзя, вызывающая их перекрытие, используемое при игре белой батареи Зирса. 

1.Фe8! (~ 2.Ф:f7+)  
1…cb 2.Лa4+! Kpc5 3.d4#,  
1…cd 2.Лc6+! Kpd4 3.Лf:d6#, 
1…c5 2.Лe4+! c4 3.Фe5#,  
1…c6 2.Лc2+! Кpd4 3.Фe4#  
Пикенинни (четырёхкратная игра чёрной пешки) и «большой крест» белой ладьи.

См. также 
 Гроссмейстер ФИДЕ по шахматной композиции

Примечания

Литература 
 
 Гуров В. Юбилей мастера // Шахматная композиция. — №109. — 2013. — с. 23—35.

Ссылки 
 



Шахматные композиторы по алфавиту
Мастера спорта СССР по шахматной композиции
Гроссмейстеры по шахматной композиции